Deep Purple in Rock – album brytyjskiej grupy Deep Purple wydany w 1970. Pierwszy album studyjny, na którym śpiewał Ian Gillan, a na basie grał Roger Glover (drugi skład zespołu, tzw. Mark II). Płyta ta zapoczątkowała wielkie sukcesy grupy. Muzyka zawarta na płycie to hałaśliwy hard rock i heavy metal, który w pierwszej połowie lat 70. XX wieku stał się prawdziwą muzyczną rewolucją. Wśród utworów znalazł się jeden z nieśmiertelnych hymnów rocka „Child in Time”. W 25. rocznicę wydania płyty, album uzupełniony o kilka utworów bonusowych doczekał się reedycji na CD.

Lista utworów 
Wszystkie utwory skomponowali Blackmore, Gillan, Glover, Lord i Paice.

Wydanie LP

Strona A

Strona B

Utwory bonusowe na CD 

 „Speed King” na wydaniu amerykańskim jest krótszy (4:18), brak wstępu gitary.

Skład zespołu 
 Ritchie Blackmore – gitara
 Ian Gillan – śpiew
 Roger Glover – gitara basowa
 Jon Lord – organy, instrumenty klawiszowe
 Ian Paice – perkusja

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Albumy Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Harvest Records
Albumy Warner Bros. Records